Habitation désigne l'habitat humain et est synonyme de logement.
 Aux Antilles et en Guyane, une habitation désigne une exploitation agricole (plantation), dans laquelle vivent et travaillent les propriétaires et les employés. Dans l'ancien territoire de la Nouvelle-France, le mot habitation était plus ou moins synonyme de colonie (Comme à Québec ou Port-Royal). Le surnom de l'équipe de hockey sur glace des Canadiens de Montréal, les Habitants ou les Habs dérive également de cette appellation.